Natzaret (Israel), ciutat d'Israel i de l'antiga Palestina
 Natzaret (barri de València)
 Natzaret (priorat), priorat de monjos cistercencs dependents del monestir de Poblet
 Dames de Natzaret, congregació de monges amb seu a Lió
 Germanes Pobres de Natzaret, congregació de monges d'Anglaterra
 Filles de la Caritat de Natzaret, congregació de monges dels Estats Units
 Església de Natzaret (Tarragona), edifici de la ciutat de Tarragona

Nombroses ciutats porten aquest nom però amb la versió saxona o castellana Nazareth